Nowa Polana (Gorc) – polana w Gorcach w masywie Gorca
 Nowa Polana (Myszyca) – polana na Myszycy w Beskidzie Wyspowym